«Суспільне визнання»,  — назва кількох громадських організацій в Україні та Росії.

Україна 

Фонд «Суспільне визнання» — громадська організація України. Президент Фонду — Леонід Кравчук.
 Севастопольський Форум (відставних російських офіцерів) «Общественное признание», який з 2004 року проводиться під девізом «Честь имею жить в Севастополе!».
 Див. також
 Фонд «Перспективна Україна»

Росія 
Національний фонд Російської Федерації «Суспільне визнання» створений, щоб формувати . Повна юридична назва: . Засновник Фонду — Сергій Абакумов (1954—2017).

Форум «Общественное признание», створений за ініціативою Ради директорів Асоціації відставних російських офіцерів «Мегапир» за активної участі Уряду Московської області, Уряду Москви, Російського наукового центру «Курчатовський інститут», Спілки письменників Росії, адміністрацій деяких регіонів та інших організацій. Голова Вищої Ради Форуму — академік Веліхов Євген Павлович. Дипломами та знаками Форуму нагороджено понад 37 тисяч осіб.

Медаль Законодавчих Зборів Новосибірської області «Общественное признание».

Почесний знак  Тульської області «Общественное признание».

Кавалери Ордену 

 Рамзан Кадиров, Алмазний орден національного фонду Російської Федерації «Суспільне визнання»
 Нікос Анастасіадіс, Президент Кіпру, почётный гражданский орден Серебряный Крест «За достойное выполнение воинского и гражданского долга» Национального фонда «Общественное признание».
 Микола Азаров, 16.11.2004 нагороджений орденом «Суспільне визнання» II ступеня
 Ян Табачник, орден «Суспільне визнання» III ступеня

 Кавалери знаку
 Лариса Качайкина, кавалер золотого почетного знака национальной премии «Общественное признание»
 Володимир Панченко

Джерела 

 Национальный фонд «Общественное признание», сайт російського фонду

Примітки 

Фонд «Суспільне визнання»